Список матчей сборной Германии по футболу:
 Список матчей сборной Германии по футболу (1990—1999)
 Список матчей сборной Германии по футболу (2000—2019)